Романенко Петро — військовий діяч Гетьманщини. Сотник Переяславської другої (Романенкової) сотні (1669—1671).
 Романенко Петро Логвинович — український радянський військовий діяч, генерал-лeйтенант.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок